Somaliland (Somali Soomaaliland) steht für:
 historisch in germanischen Sprachen das gesamte von Somali bewohnte Gebiet am Horn von Afrika
 Somaliland, den de facto unabhängigen nördlichen Teil Somalias

In der Kolonialzeit wurden danach folgende Kolonialgebiete bezeichnet:
 Abessinisch- bzw. Äthiopisch-Somaliland, das seit 1897 bzw. 1950 eine äthiopische Region ist, siehe Ogaden und Somali (Region)
 Britisch-Somaliland, der Norden des heutigen Somalia bzw. Somaliland
 teilweise auch der von Somali bewohnte Nordosten Kenias
 Französisch-Somaliland, das heutige Dschibuti
 Italienisch-Somaliland, der Süden und Osten des heutigen Somalia

 Zur Zeit der beginnenden Kolonialisierung wurde die gesamte, unter Oberhoheit Sansibars stehende afrikanische Ostküste als Somaliland bezeichnet; daher kamen zunächst Bezeichnungen wie „Portugiesisch-Somaliland“ (für das heutige Mosambik), „Russisch-Somaliland“ (für einen kurzzeitigen Kolonisationsversuch in Sagallo) und „Deutsch-Somaliland“ (für das heutige Tansania bzw. für Deutsch-Somaliküste) auf. Die Bezeichnung „Portugiesisch-Somaliland“ stammt aus dem 16. und 17. Jahrhundert, als Portugal tatsächlich die gesamte ostafrikanische Küste von Somalia im Norden bis Mosambik im Süden kontrollierte.

Siehe auch: